Павел Акимов:

 Акимов, Павел Иванович (1883—?) — капитан 134-го пехотного Феодосийского полка, герой Первой мировой войны.
 Акимов, Павел Миронович (1897—1972) — русский и польский футболист.